Jaguarense – abitanti di Jaguarão
Jaguarense – abitanti di Jaguaré